Zigeunerhöhle ist der Name folgender Höhlen in

Deutschland:
 Zigeunerhöhle (Heppdiel), alias Schwarzer Stein bei Eichenbühl-Heppdiel, Odenwald
 Zigeunerhöhle (Hilbersdorf), bei Vierkirchen-Hilbersdorf, Lausitzer Gebirge
 Zigeunerhöhle (Kirchen), bei Ehingen-Kirchen, Schwäbische Alb
 Zigeunerhöhle (Kleinwendern) alias Mühlstein, bei Bad Alexandersbad-Kleinwendern, Fränkische Alb
 Zigeunerhöhle (Lauterach), bei Lauterach, Schwäbische Alb
 Zigeunerhöhle (Prügeldorf) alias Höhle in der Heide, bei Gößweinstein-Prügeldorf, Fränkische Alb
 Zigeunerhöhle (Schöntal), bei Neustadt an der Weinstraße-Schöntal, Pfälzerwald
 Zigeunerhöhle, auch Höhle im Zigeunerfels, bei Sigmaringen-Unterschmeien, Schwäbische Alb, siehe Zigeunerfels mit Höhle

Österreich:
 Zigeunerhöhle (Elsbethen) alias Elsbethener Felsdach oder Abri von Elsbethen, bei Elsbethen, Salzburg
 Zigeunerhöhle (Gratkorn), bei Gratkorn, Steiermark
 Zigeunerhöhle (Malleiten), bei Bad Fischau-Brunn, Niederösterreich
 Zigeunerhöhle (Winden am See) alias Grafenlucke, bei Winden am See, Burgenland

Tschechische Republik:
 Zigeunerhöhle (Sloup) alias Große und Kleine Zigeunerhöhle (Cikánská jeskyně), bei Sloup v Čechách, Lausitzer Gebirge